Celinka je lahko:
 Celinka (nota), ena izmed not,
 Celinka (glasbena založba), slovenska glasbena založba.